Retsch bezeichnet

 den deutschen Porzellanhersteller Retsch Arzberg
 die russische Tageszeitung Retsch (Zeitung)

 Retsch (Gemeinde Stanz), Ortschaft der Gemeinde Stanz im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Rätsch
 Retzsch